Manuel Martínez (ur. 1971) – hiszpański baseballista
 Manuel Martínez (ur. 1972) – meksykański piłkarz
 Manuel Martínez (ur. 1974) – hiszpański lekkoatleta
 Manolo Martínez, Manuel Martínez (ur. 1980) – hiszpański piłkarz
 Manuel Martínez – kubański bokser